Karama peut désigner : 
 Au Rwanda :   
 Karama, un secteur du district de Nyagatare, dans la province de l'Est ; 
 Karama, un secteur du district de Kamonyi, dans la province du Sud  ; 
 Karama, un secteur du district de Huye, dans la province du Sud  ;     
 En Égypte : "Karama", le Parti de la Dignité, nassériste de gauche ;  
 En Tunisie : la Coalition de la dignité ;  
 En Indonésie : le Karama, un fleuve de l'île indonésienne de Célèbes qui se jette dans le détroit de Makassar ;  
 En malgache : "Karama", la rémunération perçue après un travail.